

Персоналии 
 Кашиас — герцог Кашиас, бразильский маршал.

Топонимы 
 Кашиас — город в Бразилии.
 Кашиас — город в Португалии.
 Кашиас — муниципалитет в штате Мараньян, Бразилия.

См. также 
 
 
 СЭР Кашиас
 Кашиаш